Gminy i miejscowości w Rumunii
 Sânmartin – gmina w okręgu Bihor
 Sânmartin – wieś w okręgu Bihor, w gminie Sânmartin

 Sânmartin – gmina w okręgu Harghita
 Sânmartin – wieś w okręgu Harghita, w gminie Sânmartin

 Sânmartin – gmina w okręgu Kluż
 Sânmărtin – wieś w okręgu Kluż, w gminie Sânmărtin

 Sânmartin – wieś w okręgu Arad, w gminie Macea

 Zobacz też
 Sânmartin de Beiuș